«Over the Shoudler» () — песня американской рок-группы Ministry, пятый трек и единственный сингл с их второго студийного альбома Twitch 1986 года. Написана Элом Йоргенсеном, спродюсирована . Сингл был выпущен в ноябре 1985 года на грампластинках формата 12", став первым релизом Ministry на лейбле Sire Records.

Композиция 
«Over the Shoulder» — ранний образец жанра электро-индастриал; некоторые авторы также относят песню к синтипопу и синтироку. На альбоме песня идёт пятым треком длительностью пять минут тринадцать секунд; сингл-версия имеет длительность шесть минут сорок три секунды. В музыкальном плане композиция состоит из множественных слоев закольцованных синтезаторных линий с характерным паттерном драм-машины и «слабой» вокальной партией Эла Йоргенсена. Во время выхода сингла комментаторы Billboard видели в этом подходе сатиру на музыку групп Bee Gees и Scritti Politti; в марте 1986 года — во время выхода Twitch — колумнист Spin Джон Лиленд в обзоре сингла положительно оценил работу Эдриана Шервуда над «типично банальными» идеями Йоргенсена. В 2006 году журналист Miami New Times Джин Кэри сравнивал инструментовку «Over the Shoulder» со звуком «гигантского москита», тогда как в 2016 году редактор портала TeamRock Алек Чиллингворт оценивал её как шаг вперёд в сторону дальнейшего ухода от ориентированного на синтипоп звучания дебютного альбома Ministry — With Sympathy 1983 года.

Сингл-версия «Over the Shoulder» и её би-сайд «The Isle of Man» вошли дополнительными треками на компакт-дисковую версию Twitch в 1990 году; песня также планировалась к выпуску на сборнике Greatest Fits в 2001 году, но была отклонена из-за ограничений формата.

Список композиций

Участники записи 
 Эл Йоргенсен  — написание и исполнение;
  — продюсирование.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни, написанные Элом Йоргенсеном
Песни Ministry
Синглы Sire Records